Plátno může znamenat:

 plátno (vazba) – nejstarší typ tkaní, používaný nejen pro tkaní plátěných textilií, ale i pro tvorbu rohoží nebo proplétání palmových listů
 plátno – běžná a nejzákladnější tkanina, bez ohledu na použitý materiál
 malířské plátno – podklad pro malbu
 olejomalba – už přenesený význam, plátnem se míní malovaný obraz
 Turínské plátno – textilie s pigmentovými konturami, snad lidské tváře a těla, snad Ježíš
 promítací plátno – spíše už přenesený význam, obecně promítací plocha

Externí odkazy